Illuluarsuit bezeichnet:
 Illuluarsuit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illuluarsuit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Illuluarsuit (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland